Гвапиноле има више значења:

 Гвапиноле (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Гвапиноле (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику